Wahlkreis 100 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 100
 Landtagswahlkreis 100